Dorsett ist der Familienname folgender Personen:

 Derek Dorsett (* 1986), kanadischer Eishockeyspieler
 Phillip Dorsett (* 1993), US-amerikanischer American-Football-Spieler 
 Tony Dorsett (* 1954), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Siehe auch:
 Dorset (Begriffsklärung)